Rauth heißen folgende geographischen Objekte:

 Rauth (Gemeinde Feld am See), Ortsteil von Feld am See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Rauth (Gemeinde Ferlach), Ortsteil von Ferlach, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Rauth (Gemeinde Keutschach), Ortsteil von Keutschach am See, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Rauth (Gemeinde Kirchbach), Ortschaft von Kirchbach, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Rauth (Gemeinde Finkenberg), Ortsteil von Finkenberg im Zillertal, Bezirk Schwaz, Tirol
 Rauth (Gemeinde Nesselwängle), Ortschaft der Gemeinde Nesselwängle, Bezirk Reutte, Tirol
 Rauth (Gemeinde Sellrain), Ortsteil von Sellrain, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Rauth, Rotte der Fraktion Bruggen in der Gemeinde St. Veit in Defereggen, siehe Raut (Gemeinde St. Veit in Defereggen)

Rauth ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Rauth (1922–2016), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Leo Rauth (1884–1913), deutscher Maler und Grafiker

 Peter Rauth (1828–1896), österreichischer Porträtmaler

Siehe auch:
 Raut
 Raud